

Тасарик — село, Казалінський район, Кизилординська область
 Тасарик — село, Толебійський район, Туркестанська область
 Тасарик — село, Урджарський район, Абайська область